Reuter, Reutter ou Reuters est un nom de famille d'origine allemande. Le mot allemand Reuter, Reutter ou Reuters désigne le défricheur (du verbe reuten = essarter).

Paronymes

Divers 
 Reuters est une agence de presse mondiale fondée à Londres en 1851.
 Thomson Reuters est une agence de presse créée en 2008 lorsque The Thomson Corporation rachète l'agence Reuters.
 Reuters Building est un gratte-ciel situé à Manhattan.
 Reuters Trust est un dispositif créé en 1941 pour garantir l'indépendance de l'agence Reuters.
 Reuters Ultronics Report est un service d'information financière.
 Reuters Financial Software est un éditeur de progiciels pour les salles de marché.
 L'indice CRB Reuters-Jefferies est un indice du prix des matières premières.

Voir aussi 
 L'histoire de l'agence Reuters sur l'agence Reuters.